Okręty US Navy o nazwie USS  "Walrus", pochodzącej od angielskiego tłumaczenia słowa mors:

 Pierwszy "Walrus" został przemianowany na K-4 (SS-35) przed wodowaniem. Był okrętem podwodnym typu K, zwodowanym w 1914 i sprzedanym na złom w 1931.
 Drugi "Walrus" (SS-431) miał być okrętem podwodnym. Jego budowa została zatwierdzona, ale kontrakt anulowano w 1944.
 Trzeci "Walrus" (SS-437) był okrętem podwodnym typu Tench zwodowanym w 1946, budowę przerwano w 1946. Znajdował się w rezerwie do 1958.

Walrus